Rumichaca significa en idioma quechua puente de piedra (chaca: puente, rumi: piedra)  y puede referirse a:

 Rumichaca: región  en la sierra central del Perú.
 Rumichaca: pueblos en los departamentos peruanos de Apurímac, Huancavelica y Huánuco.
Puente internacional de Rumichaca: paso fronterizo entre Ecuador y Colombia que toma el nombre del puente natural de piedra sobre el río Carchi.
Rumichaca: calle en el centro de la ciudad de Guayaquil muy concurrida por los establecimientos comerciales que la flanquean.
 Rumichaca: avenida en el sector de Chillogallo, al sur de la ciudad de Quito donde se sitúa el estadio de Sociedad Deportiva Aucas.
 Batalla de Rumichaca: enfrentamiento de enero a junio de 1537 en la sierra central peruana, entre Lima y el Cusco, en la cual los restos del ejército incaico que sitiara Lima fueron vencidos por un fuerte ejército español.